Treća hrvatska nogometna liga – Istok 2004./05.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2004./2005. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U 2. HNL – sjever je ušao NK Graničar Županja, dok je u prvu županijsku ligu ispao NK Tomislav Donji Andrijevci.

Izvori 
 RSSSF

2004./05. Istok
3-istok